Иван Васильевич Попович (1938, ныне Хустский район Закарпатской области — 21 марта 1992) — советский хозяйственный деятель и политик, генеральный директор производственного объединения «Закарпатнерудпром». Народный депутат Украины 1-го созыва.

Биография 
Родился в крестьянской семье.

Служил в Советской армии. Учился на общетехническом факультете Ужгородского государственного университета.

Окончил заочно Львовский политехнический институт, инженер-электромеханик.

Член КПСС.

Работал на инженерной работе в городе Хусте, был директором Хустского камнеобрабатывающего завода.

С 1980-х годов до 21 марта 1992 года — генеральный директор Закарпатского областного производственного объединения «Закарпатнерудпром» в городе Хусте Закарпатской области.

18.03.1990 избран народным депутатом Украины, 2-й тур, 45,60 % голосов, 7 претендентов. Член Комиссии ВС страны по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Умер после тяжелой болезни.

Награды и звания 
 орден Трудового Красного Знамени
 орден «Знак Почета»
 медали

Ссылки 
 Биография на официальном веб-сайте Верховной Рады Украины  

Народные депутаты Верховной рады Украины I созыва